Hrvatska:
 Buzin (Zagreb), prigradsko naselje Zagreba
 Buzin (Skrad), naselje u općini Skradu

 Bužin, naselje u općini Bujama